

Caratteristiche tecniche 
Gioca da terzino destro.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale ceca